Le titre Premiers sur la Lune peut désigner :  
 Premiers sur la Lune : film russe d'Alekseï Fedortchenko sorti en 2004 ; 
 Premiers sur la Lune : ouvrage de Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin publié en 1970.